La diciassettesima edizione dei Campionati mondiali di pugilato giovanili (AIBA World Boxing Championships) si è svolta a Erevan in Armenia, dal 25 novembre al 8 dicembre 2012.

Medagliere

Podi

Collegamenti esterni
 
 

Campionati mondiali di pugilato dilettanti
Pugilato in Armenia
Pugilato nel 2012
Sport a Erevan